Esplús kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Esplús (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Esplús (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar